Ulysse Trélat (1795-1879), médecin et homme politique français, ministre des Travaux publics en 1848.
 Ulysse Trélat (1828-1890), fils du précédent, chirurgien français.

Voir aussi